Еле́на Поляко́ва: 
 Полякова, Елена Владимировна (род. ?) — российская актриса.
 Полякова, Елена Геннадьевна (род. 1987) — российская гребчиха-байдарочница.
 Полякова, Елена Даниловна (в замужестве Шубина, род. 1952) — российский литературовед, редактор и издатель.
 Полякова, Елена Ивановна (1926—2007) — российский искусствовед, театровед, литературный и театральный критик.
 Полякова, Елена Николаевна (1932—2021) — советский и российский лингвист.